Гостоунь (, ) — город на юго-западе Чешской Республики в районе Домажлице Пльзенского края.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края